Adrianow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Adrianow (1854–1920), russischer Forschungsreisender und Ethnologe
 Wladimir Nikolajewitsch Adrianow  (1875–1938), russisch-sowjetischer Kartograf